Prvenstvo Jugoslavije u nogometu 1958. osvojio je NK Dinamo (s 37 bodova) nakon 26 kola, pobijedivši sljedeće momčadi:
 FK Partizan Beograd       33,
 FK Radnički Beograd	28,
 FK Crvena zvezda	28,
 FK Vojvodina Novi Sad	27,
 FK Velež 26,
 FK Vardar Skopje	        26,
 FK Željezničar	25,
 NK Hajduk	        25,
 FK Budućnost	25,
 RNK Split	        25,
 NK Spartak Subotica 24,
 OFK Beograd	20,
 NK Zagreb	        15,

U prvoj utakmici protiv zvezde, Dinamo pobjeđuje u gostima s jednim golom prednosti ( 1:2 ), iako je rezultat mogao biti i s većom razlikom obzirom na dominaciju dinamovaca. U sljedecem kolu 4:2 za Dinamo, protiv Vardara (Jerković 2, Gašpert 2), a nakon toga težak poraz u Splitu - 5:1 za Hajduk.

Jos uvijek uspavani, s Beogradom loših 0:0, zatim u Titogradu protiv Budućnosti zlatnim golom Jerkovića sretnih dva boda  ( 0:1). Zatim opet nesretni Split, gdje gubi od Splita ( 0:1 ), nakon dosuđenog jedanaesterca zbog Crnkovićevog igranja rukom. Bljesak protiv Vojvodine, ( 4:1 ), izvanredne Jerkovićeve škarice za četvrti gol, zatim debakl protiv Partizana (1:4 ) u Beogradu.

U jesenskom dijelu prvenstva jos nekoliko pobjeda ( nad Vardarom, Željezničarom, Zagrebom i Spartakom i poraz protiv Radničkog (4:0) u Beogradu. Nakon tri uzastopne pobjede Dinamo se sa šestog probija na drugo mjesto.

Proljetni dio donosi rekordnih 21 bodova. Počelo je jednim bodom protiv zvezde (1:1 ), na Maksimirskom stadionu, pa pobjeda nad Veležom ( 3:2 ), Hajduku je uzvračeno s 4:0, najzaslužniji Benko s tri postignuta gola, od toga dva zabijena glavom. Dinamo je na čelu ljestvice, ali nakon 0:0 s Vojvodinom u Novom Sadu Partizan se priblizio na jedan bod. Međutim iz derby-a u Zagrebu s Partizanom, Dinamo izlazi kao pobjednik, zahvaljujuci pobjedničkom golu Dražana Jerkovića ( 0:1) i dolazi do prednosti od tri boda. Mjesto na vrhu ljestvice učvršćuje pobjedom protiv Vardara ( 3:0 ) U teškoj utakmici, ipak glatko pobjeđuju plavi-centaršut Lipošinovića i precizni Jerković za prvi gol,Koščak je kasnije pronašao Gašperta, koji je kroz šumu nogu pogodio mrežu Georgijevskog, a sve je okončao Jerković dvanaest minuta prije kraja.Ljuti navijači bacaju flaše u teren i sudac ih mora opominjati.

U vlaku su plavi saznali da je prvenstvo praktički bilo rijeseno i prije utakmice jer je u Beogradu Vojvodina priredila senzaciju i pobijedila Partizan, i to s 5:1.

Odigrane su jos utakmice s Radničkim (1:1), Željezničarom (1:1 ) i Zagrebom (2:5, za Dinamo), i zadnje kolo sa Spartakom ( 4:4 ), gdje je dva puta Spartak vodio, i skoro je završilo pobjedom Spartaka, ali nakon što je počelo ruganje «prvacima», Čonč se razljutio i poravnao rezultat, pa je Spartak ostao bez boda, ali i bez statusa prvoligaša.	
Posljednju utakmicu su igrali : Irović, Šikić, Banožić, Šantek, Košćak, Gašpert, Lipošinović, Čonč, Jerković, Matuš, Hmelina. Kruna prvaka donesena je po treći put 28. 04.1958. godine.

Za Dinamo nastupali su (i dali golove):

Ivica Banožić 18 nastupa ( 0 golova), Aleksandar Benko 12 ( 8 ), Tomislav Crnković 25 ( 0 ), Vladimir Čonč 20 ( 4 ), Emil Ferković 5 ( 0 ), Franjo Gašpert- Gašo 22 ( 7 ), Drago Hmelina 8 ( 1 ), Ivan Horvat 26 ( 0 ), Bernard Hugl 3 ( 0 ), Gordan Irović 24 ( 0 ), Dražan Jerković 22 ( 17 ), Marijan Kolonić 1( 0 ), Mladen Koščak 22 ( 0 ), Luka Lipošinović 20 ( 8 ), Željko Matuš 20 ( 3 ), Zdravko Prelčec 4 ( 1 ), Branko Režek 24 ( 2 ), Ivan Šantek 8 ( 0 ) i Šikić ? (?).

1957-58
 1